Per Claude Robert si può intendere:
 Claude Robert (Chesley, 1564 – Chalon-sur-Saône, 1637) – presbitero e storico francese, primo editore di Gallia christiana.
 Claude Robert (Montreal, 1928-2007) – giocatore di hockey su ghiaccio canadese